ВНИИТ:

 Всесоюзный научно-исследовательский институт источников тока (1957—1976), ныне НПП «Квант».
 Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения Министерства промышленности средств связи СССР (1935—1939, 1946—1975)
 Всесоюзный научно исследовательский институт топливоиспользования
 Всесоюзный научно-исследовательский институт торфа
 Всесоюзный научно-исследовательский институт транспорта
 Всероссийский научно-исследовательский институт источников тепла